Augerius, französisch Auger oder Ogier, niederländisch Outger oder Outgert, ist ein neulateinischer Name, der als Vor- und Nachname verwendet wurde.

Bekannte Träger des Vornamens sind:

 Augerius Clutius, niederländisch Outgert Cluyt (1578–1636), niederländischer Arzt, Botaniker und Entomologe
 Augerius Ferrerius, französisch Auger Ferrier (1513–1588), französischer Arzt, Astrologe und Traumdeuter
 Augerius Gislenius Busbequius, französisch Ogier Ghislain de Busbecq (1522–1592), flämischer Humanist, Diplomat und Botaniker

Träger des Nachnamens sind:

 Amalricus Augerius (14. Jahrhundert), Historiker
 Émond Augerius S.J. (1530–1591), französischer Jesuit und Verfasser von Katechismen
 Johann Augerius (fl. um 1600), aus Genf stammender Respondent in Basel

Männlicher Vorname
Lateinischer Personenname